Yang Wei (badmintonster), Chinees badmintonster
 Yang Wei (turner), Chinees turner